|-
| 32301 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32302 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32303 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32304 - ||  || 25 august 2000 || Farpoint || Farpoint
|-
| 32305 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32306 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32307 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32308 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32309 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32310 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32311 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32312 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32313 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32314 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32315 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32316 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32317 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32318 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32319 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32320 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32321 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32322 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32323 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32324 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32325 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32326 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32327 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32328 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32329 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32330 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32331 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32332 - ||  || 30 august 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32333 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32334 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32335 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32336 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32337 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32338 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32339 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32340 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32341 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32342 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32343 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32344 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32345 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32346 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32347 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32348 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32349 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32350 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32351 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32352 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32353 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32354 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32355 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32356 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32357 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32358 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32359 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32360 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32361 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32362 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32363 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32364 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32365 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32366 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32367 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32368 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32369 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32370 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32371 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32372 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32373 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32374 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32375 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32376 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32377 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32378 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32379 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32380 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32381 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32382 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32383 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32384 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32385 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32386 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32387 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32388 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32389 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32390 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32391 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32392 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32393 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32394 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32395 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32396 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32397 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32398 - ||  || 20 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32399 - ||  || 20 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32400 - ||  || 21 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-